Amparafaravola (district), een district van Madagaskar
Amparafaravola (stad), de hoofdstad van dit district